World Series by Nissan 2004 – siódmy i ostatni sezon w historii tej serii. Zmagania rozpoczęły się 28 marca na hiszpańskim torze Circuito del Jarama, natomiast zakończyły 7 listopada również w Hiszpanii, na Circuito de Jerez. Mistrzem serii wśród kierowców został Fin Heikki Kovalainen, a wśród zespołów - hiszpańska ekipa Pons Racing.

Lista startowa 
Źródło: speedsport-magazine.com

Kalendarz wyścigów 
Źródło: speedsport-magazine.com

Klasyfikacja kierowców 
Źródło: speedsport-magazine.com
Punktacja:

 Wyścig: 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)
 Najszybsze okrążenie: 2 punkty (w każdym wyścigu)
 Do klasyfikacji zaliczano wyniki z 14 najlepszych wyścigów

Uwagi:
 † - nie ukończył, ale przejechał 90% wyścigu. 
 pogrubienie - pole position
 kursywa - najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Przypisy 

World Series by Nissan
2004 w sportach motorowych